До́вбанка або комига, ком'я́га (від північного , пов'язаного з *komъ — «брила», «грудка», чи з *kъmen — «стовбур», , татар. кэмэ) — у середньовічній Східній Європі виріб із суцільного стовбура дерева, функції якого залежали від розмірів — від корита до човна.

Значення 
 Видовбаний човен (човен-довбанка, пор. ком'яга).
 Видовбане корито (корито-довбанка).
 Видовбана годівниця, ясла для годування і водопою худоби.

Синоніми — колода, комига, напівбарка, струг, буса.

Ком'яжниками називали лісових мешканців, які займалися виробництвом комяг і подібних їй дерев'яних виробів.

Примітки

Посилання 
 

Ремесла
Теслярство